Vorberg steht für:

 Vorgipfel, Erhebung in der Gratlinie oder am Fuß eines Bergs, siehe Nebengipfel

Vorberg heißen folgende geographischen Objekte:
 Vorberg (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Vorberg (Gemeinde Aigen), Katastralgemeinde von Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Vorberg (Gemeinde Ramsau), Ortsteil der Gemeinde Ramsau am Dachstein, Bezirk Liezen, Steiermark
 Vorberg (Gemeinde Rottenmann), Ortsteil der Gemeinde Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark
 Vorberg (Gemeinde Schladming), Ortsteil der Gemeinde Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark
 Vorberg (Lübbenau/Spreewald), abgebrochener Ort im Lausitzer Kohlerevier
 Herrenberg und Vorberg im Huy
 Vorberg (Karwendel), Berg und Landschaftsschutzgebiet in Tirol

Vorberg ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Vorberg (1942–2021), deutscher Psychologie
 Friedrich Ernst Vorberg (1733–1808) deutscher Theologe und Schriftsteller
 Kai Vorberg (* 1981), deutscher Voltigierer
 Karl-August Vorberg (1891–1970), deutscher Generalarzt
 Max Schulze-Vorberg (1919–2006), deutscher Jurist, Journalist und Politiker (CSU), MdB
 Reinhold Vorberg (1904–1983), deutscher Beamter der Kanzlei des Führers

Siehe auch:
 Forberg
 Vorberge